{{Ficha de campeonato
|nombre         = Copa Mundial de Béisbol Sub-23
|tipo          = II Copa Mundial de Béisbol Sub-23
|imagen         =
|imagen_tamaño  =
|imagen_pie     =
|ubicación      =   Barranquilla y Montería
|deporte        = béisbol 
|fecha          = 19 al 28 de octubre
|participantes  = 12 equipos (5 continentes)
|asistentes     = 50 025 (1 000 por juego)
|partidos       = 50
|defensor del título = 
|primero        = |segundo        = 
|tercero        = 
|cuarto         = 
|mejor_jugador  =  Hisanuri Yasuda
|anterior       = México 2016
|actual         = Colombia 2018
|siguiente      = México 2020
|página web     = http://www.wbsc.org/es/tournaments/2018-u23-baseball-world-cup/
}}

La Copa Mundial de Béisbol Sub-23 2018 fue una competición de béisbol internacional que se disputó en Barranquilla y Montería, Colombia, del 19 al 28 de octubre de 2018. Fue organizada por la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol, siendo la primera edición realizada en Sudamérica.

 Sistema de competición 
El torneo contó con tres fases divididas de la siguiente manera:Primera ronda: Los doce participantes fueron divididos en dos grupos de 6 equipos cada uno, clasificando a la Súper Ronda los tres primeros de cada grupo, mientras que los tres últimos de cada grupo disputaron una ronda de Consolidación para definir su posición en el torneo.Ronda de consolación: Los tres equipos eliminados del grupo 1 de la primera fase se enfrentaron contra cada uno de los tres equipos eliminados del grupo 2, sumándose así los 3 juegos de cada equipo en esta ronda y los dos juegos en la primera ronda contra los otros dos equipos eliminados de su mismo grupo, para definir su posición en el torneo del puesto 7° al 12°.Súper ronda: Los tres equipos clasificados del grupo 1 de la primera fase se enfrentaron contra cada uno de los tres equipos clasificados del grupo 2, sumándose así los 3 juegos de cada equipo en esta ronda y los dos juegos en la primera ronda contra los otros dos equipos clasificados de su mismo grupo, para definir su posición en el torneo del 5° al 6°Finales''': El equipo que finalizó en el 1° lugar de la Súper Ronda se enfrentó ante el equipo del 2° lugar por la medalla de oro y plata, mientras el 3° y 4° lugar se enfrentaron por la medalla de bronce.

Sedes

Equipos 
Los siguientes 12 equipos calificaron para el torneo, entre paréntesis su posición en el ranking para el mes de octubre de 2017ː

Ronda de Apertura 
Disputado del 19 al 28 de octubre en cinco jornadas.

Grupo A 
Todos los partidos se disputaron en Barranquilla.

 – Clasificados a la Súper Ronda.
 – Juegan la Ronda de Consolación.

Resultados
''Los horarios corresponden al huso horario de UTC -05:00

Grupo B 
Todos los partidos se disputaran en Montería.

 – Clasificados a la Súper Ronda.
 – Juegan la Ronda de Consolación.

Resultados
Los horarios corresponden al huso horario de UTC -05:00</small>

{{Partidos
|deporte    = béisbol
|paíslocal  = Corea del Sur
|local      = Corea del Sur
|resultado  = 14 - 3''' F/7
|paísvisita = República Checa
|visita     = República Checa
|fecha      = 20 de octubre, 15:00
|estadio    = Estadio Dieciocho de Junio
|ciudad     = Montería
|asistencia = 200
|reporte    = http://game.wbsc.org/pbp/#/2018-u23-baseball-world-cup/CZE-KOR/3583
|detalle    = Detalle

Umpires: HP: Yoshino Hironori 1B:  Hansel Brown 2B:  Ronald Escudero 3B:  Ryan Harder 
}}

 Super Ronda 
Disputada del 25 al 27 de octubre por los tres primeros equipos de cada grupo en la primera ronda.

 – Jugaron la final del Campeonato Mundial.
 – Jugaron por el 3.º Puesto.

<small>Los horarios corresponden al huso horario de UTC -05:00

Tercer lugar

Final

Posiciones finales 
Rendimiento total durante el torneo parcialmente.

Líderes individuales 
Para los premios individuales solo se tuvieron en cuenta los juegos hasta la Súper Ronda del torneo.

Equipo mundial 
Para los jugadores solo se tuvieron en cuenta los juegos hasta la Súper Ronda del torneo, a cada uno se le entregó una placa.

Referencias

Enlaces externos 
Sitio oficial
IBAF introduces new Format of International Tournaments Official IBAF Website
Programación www.wbsc.org

2018
Béisbol en Colombia
Béisbol en 2018
Deporte en Colombia en 2018
Deporte en Barranquilla